A Trója vagy trójai a következőkre utalhat:

 Trója, ókori település Kisázsiában
 Trójai háború, fegyveres konfliktus volt az ókorban az akhájok és a kisázsiai Trója között
 Trójai faló, a görög mitológiában szereplő hatalmas fából készült ló
 Trójai Heléna, a görög mitológiában Zeusz és Léda leánya.
 Trójai csoport, A Naprendszer egyik kisbolygócsoportja
 Trójai program, a trójai falóról elnevezett számítógépes vírus
 Trója – Az ezüst íj ura, David Gemmell fantasykönyve

Filmek 
 Trója – Háború egy asszony szerelméért (2003), John Kent Harrison filmje
 Trója (2004), Wolfgang Petersen filmje
 Trója – Az elveszett város nyomában (2007), Dror Zahavi filmje

Hasonló néven  
 Trójában nem lesz háború, Jean Giraudoux színműve
 Troyes, francia város
 ES Troyes AC, Troyes város labdarúgóklubja
 Trojan Records, zeneműkiadó
 Troja, Prága egyik kerülete